

Geografia
 Goodridge – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Minnesota

Persone
 Gary Goodridge – ex kickboxer ed ex lottatore di arti marziali miste trinidadiano naturalizzato canadese
 Sarah Goodridge – pittrice statunitense
 Vernon Goodridge – ex cestista statunitense